The Wild One steht für:

 ein Lied von Johnny O'Keefe, siehe The Wild One (Lied)
 den Originaltitel des Filmes Der Wilde
 den Namen einer Achterbahn, siehe Wild One (Six Flags America)